4126 Mashu –  asteroide della fascia principale
 Lago Mashū – lago craterico che sorge all'interno dalla caldera del vulcano Mashū
 Mashu –  monte dei miti mesopotamici
 Mashu Sulcus –  struttura geologica della superficie di Ganimede